Bodil De La Aize is een personage uit de jeugdsoapserie SpangaS van de NCRV.

Leven

Algemeen 
Bodil De La Aize zit sinds seizoen 7 op het Spangaliscollege. In aflevering 946 werd ze geïntroduceerd, dat gebeurde op 2 september 2013. Haar klasgenoten zijn Lef Evers, Renée Krul, Shirley Benoit en Django Kroeger en Meral Daldal[ Meral verliet eind seizoen acht het Spangalis College]

Seizoen 7 
Bodil De La Aize wordt geïntroduceerd als een dromerig meisje. Op de eerste schooldag vindt ze, net zoals de andere onderbouwers, een brief in haar kluisje. Het is van Mathilde van Santbergen, ze moet een cryptisch raadsel oplossen. Samen met Meral, Eman, Deef en Renée lost ze dit raadsel op. De opdracht erna valt Eman af en mag dus niet meer aan het spel meedoen. Als Bodil dan nog een opdracht moet doen, valt ze ook zelf af. Renée, Meral en Deef blijven in de race.

Bodil wordt vrienden met Renée.

Bodil houdt erg van tekenen. Meneer Damstra waardeert haar en haar kunsten. Als ze graag alleen wil zijn, mag ze van Damstra wel in zijn lokaal tekenen. Bodil is hem erg dankbaar. Zo dankbaar, dat Bodil verliefd op meneer Damstra wordt. Meral probeert haar hier overheen te helpen. Bodil legt Meral alles uit: ze is verliefd op van alles en nog wat. Volgens Bodil kan je zelfs verliefd zijn op de zomer. Bodil is ook verliefd op een jongen bij haar uit de buurt.

Meral en Bodil worden hartsvriendinnen. Bodil en Meral gaan samen 50 dingen in de natuur doen. Meral is zelfs zó bevriend met Bodil, dat ze haar op haar familiestamboom zet.

In seizoen 10 zal Bodil de La Aize niet meer te zien zijn.

Familie 
 Onbekend (vader)
 Onbekend (stiefmoeder)
 Esmée (stiefzusje)
 Madeleine (stiefzusje)

Romances 
 Jochem Damstra (verliefd; 2013)
 Jason (relatie; 2013-2014)
 Lef Evers (verliefd; 2014)
 Django Kroeger (verliefd; 2015)

A